Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Prince George :
Le  est un vaisseau de ligne de  rang portant 90 canons. Lancé en 1682 sous le nom de HMS Duke, il est reconstruit et renommé en 1701 en hommage au futur George II de Grande-Bretagne. Il est de nouveau reconstruit en 1723 et brule accidentellement en mer en 1758.
Le  est un cotre acheté en 1763 et vendu en 1771. 
Le  est un vaisseau de ligne de  rang portant 90 puis 98 canons. Lancé en 1772 et baptisé en hommage au futur George IV du Royaume-Uni, il est converti en ponton en 1832 puis détruit en 1839.
Le  est un cuirassé pré-dreadnought de la classe Majestic lancé en 1895 et nommé en l'honneur du futur George V du Royaume-Uni. Transféré au service de la rade en 1918, il est renommé Victorious II. Il est vendu pour démolition en 1921.

Sources 

 

Prince George